Vinter-OL 1984 var den 14. olympiske vinterleg og blev arrangeret i Sarajevo i det daværende Jugoslavien (nu Bosnien-Hercegovina).

Østtyskland blev bedste nation med hele ni guldmedaljer. Sarajevo var det sidste OL for amatører. Sovjetiske og andre østbloklandes atleter var dog semiprofessionelle, da de fx var ansat som soldater til at træne ishockey.

Medaljestatistik

Kilder 

   IOKs side om Vinter-OL 1984 (medaljestatistik, antal deltagere og datoer for åbningen og afslutningen)

 
Sport i 1984
Sarajevo